Стефан — мужское имя, церковнославянская форма имени Степан, принятая в православии; также его аналоги в некоторых европейских языках (Stefan; например, в польском, чешском, сербском, болгарском, немецком, шведском). Женское парное имя — Стефания.

Имя 
 Архидиакон Стефан — христианский первомученик (34 год).
 Стефан Комельский (или Озерской; ум. 1542) — преподобный РПЦ; основатель Николаевского Комельского монастыря.
 Стефан Константинопольский (VI век — VII век) — византийский монах, христианский подвижник, преподобный.
 Стефан Пиперский (ум. 1697) — православный святой, основатель черногорского монастыря Челия Пиперска.
 Стефан Пермский (ум. 1396) — епископ Русской православной церкви.
 Стефан (ок. 1092/6—1154) — внук Вильгельма I Завоевателя, король Англии.

Римские папы 
 Стефан I (ум. 257) — епископ Рима, священномученик.
 Стефан II — умер через два дня после избрания, поэтому последующие Папы этого имени нумеровали себя без его учёта, однако сейчас католическая церковь полагает его понтификат имевшим место и учитывает его в нумерации последующих пап.
 Стефан II (III) (715—757) — папа римский с 26 марта 752 по 26 апреля 757 года.
 Стефан III (IV) (720—772) — папа римский с 7 августа 768 по 24 января 772.
 Стефан IV (V) (ок.770—817) — папа римский с 22 июня 816 по 24 января 817, римский вельможа.
 Стефан V (VI) (?—891) — папа римский с сентября 885 по 14 сентября 891 года.
 Стефан VI (VII) (?—897) — папа римский с 22 мая 896 по август 897.
 Стефан VII (VIII) (?—931) — папа римский с декабря 928 по 15 марта 931 года.
 Стефан VIII (IX) (?—942) — папа римский с 14 июля 939 по октябрь 942 года.
 Стефан IX (X) (ок. 1010/1020—1058) — папа римский с 3 августа 1057 по 29 марта 1058.

Короли Сербии 
 Стефан Владислав I (ок. 1200—между 1264 и 1281) — в 1234—1243 годах сербский король из династии Неманичей, известный также как святой Владислав Сербский.
 Стефан Владислав II (ок. 1270—1325) — король Срема (1316—1325), претендент на сербский престол.
 Стефан Воислав — правитель сербского княжества Дукля с 1040 по 1052.
 Стефан Бранкович (1417—1496) — правитель Сербской деспотии из династии Бранковичей.
 Стефан Неманя (1114—1200) — сербский великий князь (жупан), основатель династии Неманичей.
 Стефан Первовенчанный (известен также как Сте́фан II Не́манич; 1165—1228) — великий жупан Рашки и первый сербский король из династии Неманичей.
 Стефан Радослав (1192—1235) — сербский король, правивший Сербией в 1228—1234.
 Стефан Томашевич (ок. 1438—1463) — деспот Сербии, король Боснии.

Правители Боснии 
 Стефан Дабиша (ум. 1395) — король Боснии из династии Котороманичей в 1391—1395 годах.
 Стефан Остоич — король Боснии в 1418—1421 годах.
 Стефан Остоя — король Боснии из династии Котороманичей в 1398—1404 и в 1409—1418 годах.
 Стефан Томаш (?—1461) — король Боснии.

Господари Молдавии 
 Стефан I Мушат (ум. 1399) — господарь Молдавского княжества с 1394 года.
 Стефан II (ум. 1447) — господарь Молдавского княжества в 1433—1435 и 1436—1447 годах, причём в 1436—1443 годах правил совместно с братом Ильёй I.
 Стефан III Великий (1429—1504) — господарь, один из самых видных правителей Молдавского княжества.
 Стефан IV (1506—1527) — господарь Молдавского княжества в 1517—1527 годах.
 Стефан V Лакуста (1508—1540) — господарь Молдавского княжества с 18 сентября 1538 по декабрь 1540 года, племянник Стефана III Великого.
 Стефан VI Рареш (ум. 1552) — господарь Молдавского княжества с 11 июня 1551 года до 1 сентября 1552 года.
 Стефан VII Томша (ум. 1564) — господарь Молдавского княжества в 1563—1564 годах.
 Стефан VIII Разван (?—1595) — господарь Молдавского княжества с весны по август 1595 года.
 Стефан IX Томша — господарь Молдавского княжества с 10 (20) ноября 1607 по 12 (22) ноября 1615 и с сентября 1621 по август 1623 года.
 Стефан Петричейку — господарь Молдавского княжества с 10 (20) августа 1672 по ноябрь 1673, с декабря 1673 по 22 февраля 1674 и с 25 декабря 1683 по март 1684 года.

Клирики 
 Стефан (1891—1969) — епископ Польской православной церкви, Митрополит Варшавский и всея Польши.
 Стефан — епископ Русской православной церкви, епископ Новгородский.
 Стефан — епископ Русской церкви, архиепископ Суздальский и Юрьевский.
 Стефан Белёвский (ум. после 1692) — один из деятелей российского старообрядчества конца XVII века.
 Стефан Льежский (ок. 850—920) — епископ Льежа, агиограф и автор церковной музыки.
 Стефан Махрищский (ум. 1406) — преподобный Русской церкви.
 Стефан Печерский (ок. 1040—1094) — преподобный Русской православной церкви; епископ Владимиро-Волынский.
 Стефан Сурожский (ок. 700—после 787) — византийский святой VIII века, архиепископ Сугдеи (именуемой в позднейших русских источниках Сурожем) (ныне Судак в Крыму).
 Стефан Хардинг (ум. 1134) — католический святой, один из основателей ордена цистерцианцев.
 Стефан Уствольский — глава самопровозглашённой Православной российской церкви (Манитоба, Канада).
 Стефан Яворский (1658—1722) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рязанский и Муромский, Президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода).
 Стефан (Андриашенко) (1870—ок. 1941) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Арзамасский.
 Стефан (Архангельский) (1861—1914) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Курский и Обоянский.
 Стефан (Бех) (1872—1933) — епископ Православной российской церкви, епископ Ижевский.
 Стефан (Боца) (1916—2003) — епископ Сербской православной церкви, епископ Жичский.
 Стефан (Веляновский) (род. 1955) — предстоятель неканонической Македонской православной церкви.
 Стефан (Виноградов) (1866—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пугачёвский.
 Стефан (Гнедовский) (1868—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Волоколамский.
 Стефан (Гордеев) (род. 1966) — архиерей Русской православной церкви, епископ Канашский и Янтиковский.
 Стефан (Дзугкоев) (род. 1971) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Стефан (Дзюбай) (1857—1933) — греко-католический священник, епископ Северо-Американской митрополии, епископ Питтсбургский.
 Стефан (Динидис) (род. 1968) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Стефан (Зелятров) (ум. 1846) — архимандрит Русской православной церкви.
 Стефан (Знамировский) (1878/1879—1942) — епископ Русской православной церкви.
 Стефан (Кавтарашвили) (род. 1971) — архиерей Русской православной церкви, епископ Тихорецкий и Кореновский.
 Стефан (Калаиджишвили) (род. 1959) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Цагерский и Лентехский.
 Стефан (Калиновский) (1700—1753) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Великолуцкий.
 Стефан (Киструсский) (1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Раненбургский, викарий Рязанской епархии.
 Стефан (Кнежевич) (1806—1890) — епископ Буковинско-Далматинской митрополии, епископ Далматинский.
 Стефан (Корзун) (1944—2022) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пинский и Лунинецкий.
 Стефан (Ласко) (1900—1975) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Бостонский.
 Стефан (Ластавица) (1908—1966) — епископ Сербской православной церкви, епископ Восточноамериканский и Канадский, церковный композитор.
 Стефан (Нещерет) (род. 1966) — епископ Русской православной церкви, епископ Гомельский и Жлобинский.
 Стефан (Никитин) (1895—1963) — епископ Русской православной церкви, епископ Можайский.
 Стефан (Николов) (1904—1970) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Главиницкий.
 Стефан (Панкович) (1820—1874) — епископ Мукачевский.
 Стефан (Проценко) (1889—1960) — епископ Русской православной церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский.
 Стефан (Расторгуев) (1861—1937) — епископ Русской древлеправославной церкви.
 Стефан (Романовский) (1777—1841) — епископ Русской православной церкви.
 Стефан (Светозаров) (1890—1969) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Стефан (Севбо) (1872—1965) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Венский и Австрийский.
 Стефан (Сорока) (род. 1951) — архиепископ Филадельфийский Украинской грекокатолической церкви.
 Стефан (Стайков) (1907—1995) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Великотырновский.
 Стефан (Стратимирович) (1757—1836) — митрополит Карловацкий.
 Стефан (Сулык) (1924—2020) — архиепископ Филадельфийский.
 Стефан (Тимченко) (1898—1979) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Патарский.
 Стефан (Хараламбидис) (род. 1940) — архиерей Константинопольского патриархата.
 Стефан (Цакироглу) (род. 1951) — епископ Греческой старостильной юрисдикции, архиепископ Афинский и всей Эллады.
 Стефан (Цикурас) (1920—2007) — епископ Греческой старостильной юрисдикции, митрополит Хиосский.
 Стефан (Шоков) (1878—1957) — епископ Болгарской православной церкви.

Прочие 
 Стефан — армянский князь из династии Рубенидов в Киликии.
 Стефан (1385—1459) — пфальцграф Зиммерна и Цвайбрюкена.
 Стефан I (1271—1310) — герцог Нижней Баварии.
 Стефан I (ок. 1133—1190/1191) — первый граф Сансера.
 Стефан I (867—893) — патриарх Константинопольский.
 Стефан I Черноевич (ум. 1465) — правитель княжества Зета из династии Черноевичей.
 Стефан II (1319—1375) — герцог Баварии.
 Стефан II (ум. 799) — герцог, затем епископ Неаполя.
 Стефан II (ум. 928) — Патриарх Константинопольский.
 Стефан II Черноевич (1469—1499) — правитель княжества Зета.
 Стефан III (1337—1413) — герцог Баварско-Ландсхутский, Баварско-Ингольштадтский и Баварско-Мюнхенский.
 Стефан III — герцог Неаполя в 821—832 годах.
 Стефан Голыш — российский распевщик (XVI век), основатель «усольской» школы знаменного пения.
 Стефан Драговол (ум. 1342) — сербский феодал, полунезависимый правитель в регионе Северо-Восточной Македонии и горного массива Рила, вассал сербских королей.
 Стефан Византийский (527—565) — философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма, грамматик.
 Стефан Константин (ок. 1282—ок. 1322) — правитель Зеты (Захумья и Травунии), претендент на сербский престол в 1321—1322 годах.
 Стефан Лакапин (ум. 963) — сын и соправитель византийского императора Романа I Лакапина.
 Стефан Малый (ум. 1773) — самозванец, выдававший себя за русского императора Петра III.
 Стефан Новгородец — автор повествования о путешествии в Константинополь в 1348 или 1349 году.
 Стефан Омальский (до 1070—1127) — англонормандский аристократ, племянник Вильгельма Завоевателя, граф Омальский.
 Стефан Серб (ум. 1350 или 1430) — сербский монах, хормейстер и композитор.
 Стефан Франц Австрийский (1817—1867) — эрцгерцог Австрийский, последний палатин Венгрии из династии Габсбургов в 1847—1848 годах.

Фамилия 
 Стефан, Бит — швейцарский кёрлингист.
 Стефан, Генрих фон (1831—1897) — генеральный директор почты Северогерманского союза, статс-секретарь Имперского почтового управления Германии.
 Стефан, Ги (род. 1956) — французский футбольный тренер.
 Стефан, Густав Фёдорович (1796—1873) — военный инженер российской армии, топограф, генерал-лейтенант, начальник Николаевской академии Генерального штаба.
 Стефан, Жан Мари Эдуард (1837—1923) — французский астроном.
 Стефан, Жюльен (род. 1980) — французский футбольный тренер.
 Стефан, Йозеф (1835—1893) — австрийский физик.
 Стефан, Макелета (род. 1978) — лыжница, представляющая на международных стартах королевство Тонга.
 Стефан, Мартин — лютеранский пастор, организатор саксонской эмиграции в Америку в начале XIX веке.
 Стефан, Ральф (1928—2018) — американский гребец, дипломат.
 Стефан, Христиан-Фридрих (1757—1814) — немецкий ботаник на русской службе, профессор химии и ботаники.

Другое 
 Стефан — польский дворянский герб.
 Стефан — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 
 
 ,  — топонимы
 ,  — фамилии.
 

Страницы значений:Тёзки